Георгий Осипов:* Осипов, Георгий Алексеевич (1916—2007) — военный лётчик, полковник, военный теоретик и публицист.
 Осипов, Георгий Иванович (1906—1980) — Первый секретарь Коми и Мордовского обкома КПСС.
 Осипов, Георгий Осипович (1915—1993) — советский писатель и журналист.